Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de Crimée :

Rue de Crimée à Lyon
 Rue de Crimée à Marseille
 Rue de Crimée à Paris

Voir aussi 
 

Crimee Rue